FEE steht für:

 Fédération des Experts Comptables Européens, Interessenvertretung der Wirtschaftsprüfer in Europa, siehe Accountancy Europe
 Fleischmann Elektrotech Engineering, deutsches Elektrotechnik-Unternehmen, siehe F.EE-Gruppe
 Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe /Edelmetalle/Edelsteine
 Foundation for Economic Education, US-amerikanische Denkfabrik
 Foundation for Environmental Education, weltweit tätiger Dachverband, siehe Stiftung für Umwelterziehung

Fee steht für:
 Fee, Fabelwesen
 FEE (Band), deutsche Popband
 Fee (Sängerin) (* 1990), deutsche Singer-Songwriterin
 Fee, bürgerlich Felicia Brembeck (* 1994), deutsche Poetry-Slammerin, Autorin und Sängerin
 Fee-Bock Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fee, ehemaliger Name des deutschen Fahrgastschiffes Neckar-Fee
 Mount Fee, Vulkanberg (2162 m) in den Pacific Ranges, British Columbia, Kanada

Fee ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Laurent Apollinaire Fée (1789–1874), französischer Botaniker
 David Fee (* 1976), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Fra Fee (* 1987), irischer Schauspieler
 John Fee (* 1951), US-amerikanischer Rennrodler
 Mary Fee (* 1954), schottische Politikerin
 Raymond Fee (1903–1983), US-amerikanischer Boxer 
 Ruby O. Fee (* 1996), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 VEE
 Die Fee
 LaFee
 Saas-Fee
 Feegletscher
 Feh

Abkürzung